Odinarchaeota är ett fylum av arkéer inom riket Proteoarchaeota och överfylumet Asgard.
Odinarchaeota beskrevs av Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka et al. år 2017.

Fylogeni 
Släktskapet är fortfarande omdebatterat, men nedan följer det nuvarande föreslagna släktskapet med andra arkéer och eukaryoter.

Referenser 

Arkéer